Aktion (von lateinisch  – Handlung, Tätigkeit; Abkürzung: Akt.) bezeichnet:

 allgemein das Handeln
 eine bestimmte Tätigkeit
 den griechischen Namen der antiken Hafenstadt Actium
 Gruppenoperation, in der Mathematik eine Verknüpfung einer Menge mit einer Gruppe
 eine Wirkung (Physik)
 Aktion (UML), eine elementare Verhaltensspezifikation der Unified Modeling Language
 ein befristetes Billigangebot im Einzelhandel, siehe Sonderangebot
 Aktion (Angelrute) die Biegekurve der Angelrute
 Aktion (Pferdegangart) eine Gangart von Dressurpferden
 Aktionskunst, Unternehmung und Handlung, die Vorstellungen und Traditionen im sozialen Raum untersucht und in Frage stellt, z. B. 122. Aktion
 Aktion (Künstlergruppe), eine Künstlergruppe

Titel:

 Die Aktion, literarische und politische Zeitschrift
 Aktion (Zeitschrift), anarchistisches Magazin
 Aktion Feuerzeichen, Initiative zur Verbreitung der Alternativzeitschriften 1970–1974

Siehe auch:

 Action (Begriffsklärung)
 Akt
 Azione
 Direkte Aktion – anarchistische Bewegung
 Gewaltfreie Aktion – politische Widerstandsform
 Katholische Aktion – katholische Laienbewegung
 Konservative Aktion – politischer Verein
 Nationalliberale Aktion – Partei